Томский почтамт — главное почтовое учреждение в Томске. Современный адрес: проспект Ленина, дом N° 93.

История 
Томская уездная почтовая контора возникла в 1782 году, в ту пору — подразделение Тобольского губернского почтамта. В 1799 году для конторы отвели собственное здание под Юрточной горой.

В связи с образованием Томской губернии (1804) контора преобразована Томскую губернскую, включающую Бийскую, Каинскую, Кузнецкую и Нарымскую уездные почтовые экспедиции. С 1810 года располагалась на Юрточной горе. В 1830 году вошла в состав вновь созданного 11-го (Тобольского) почтового округа. Контроль за работой конторы осуществлял М. М. Геденштром.

В 1859 году центром Сибирского почтового округа стал Томск.

В связи с организацией телеграфного сообщения в Томске был создан телеграфный округ, первая телеграмма была доставлена в Томск в октябре 1863 года.

В 1885 году почтовые и телеграфные формы связи были объединены, был образован Томский округ, включавший Томскую, Енисейскую губернии и Семипалатинскую область.

С 24 августа 1870 года томская почта стала оформлять подписку на газетную и журнальную продукцию.

В 1899—1901 годах для томских почты и телеграфа по проекту гражданского инженера Новикова под наблюдением архитектора Ф. Ф. Гута было построено новое двухэтажное кирпичное здание на Почтамтской улице (ныне — проспект Ленина), в работах участвовал В. В. Хабаров.

Современность 
17 декабря 1993 года создано ОАО «Томсктелеком».

В 2003 году томская почта вошла в состав ГУП «Почта России».

Литература 
Яковлев Я. А., Рассамахин Ю. К. Рассказы о томской почте. Томск, 2003. 780 с.

Примечания 

Почтамты России
Компании Томска